

Botanica 
Navia, genere di piante della famiglia Bromeliaceae

Geografia 
Navia, fiume della Spagna settentrionale
Navia, comune spagnolo delle Asturie